Чемпіонат Албанії 1936 — 6-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль стала «Тирана».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1936
Албанія